At the Dentist – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
At the Dentist – cortometraggio del 1929 diretto da Basil Smith